Нимрод може бити:

 Нимрод (Библија), Нојев потомак
 Nimrod, пети албум групе Green Day
 Хокер Нимрод, британски морнарички ловац
 Нимрод Гринвуд, аустралијски веслач

Види још 
 Нимруд